Pfropfung bezeichnet:
 Pfropfen (Pflanzen), eine Form der Veredelung in der Pflanzenzucht
 Einpfropfung, eine Methode, mehrere Wappen oder/und Wappenelemente in einem Bild zu vereinen
 eine Form der Holzverbindung
 eine Form der Hauttransplantation 

Siehe auch:
 Pfropfen (Begriffsklärung)